Дудик:

 Дудик, Артём Ростиславович (род. 1997) — украинский футболист.
 Дудик, Беда-Франц (1815—1890) — моравский историк, бенедиктинец.
 Дудик, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — белорусский хоккеист, тренер.